Zuloaga ist der Familienname folgender Personen:

Matías Zuloaga (* 1997), argentinischer Skilangläufer
Ignacio Zuloaga (1870–1945), spanischer Maler